Хаусхофер, Гаусгофер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хаусхофер, Альбрехт (1903—1945) — немецкий поэт и драматург, сын Карла Хаусхофера
 Хаусхофер, Карл (1869—1946) — немецкий географ и социолог
 Хаусхофер, Макс (1811—1866) — немецкий художник-пейзажист
 Хаусхофер, Марлен (Мария Хелена Фрауэндорфер; 1920—1970) — австрийская писательница.